Jampil' – città ucraina dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj
Jampil' – città ucraina dell'Oblast' di Donec'k
Jampil' – città ucraina dell'oblast' di Sumy
Jampil' – città ucraina dell'oblast' di Vinnycja